The Fast and the Furious este o serie de filme artistice americane de acțiune. Seria este formată din șapte părți care au apărut în perioada 2001 - 2021. A șaptea parte a fost lansată pe data de 2 aprilie 2021.

The Fast and the Furious sau Fast and Furious se poate referi la:

Filme
 Fast and Furious, film din 1939 regizat de Busby Berkeley
 The Fast and the Furious (film din 1955)
 The Fast and the Furious (serie de filme)
 The Fast and the Furious (2001 film)
 2 Fast 2 Furious (2003) 
 The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
 Fast & Furious (2009)
 Fast Five (2011)
 Fast & Furious 6 (2013)
 Furious 7 (2013)
 The Fate of the Furious (2017)
 Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)
 F9 (2021)

Jocuri video
 The Fast and the Furious (Joc Video), by Raw Thrills Inc.
 The Fast and the Furious: Super Bikes, un joc video by Raw Thrills Inc.
 The Fast and the Furious (Joc Video), by Bandai Namco Games

Altele
 Operation Fast and Furious

Vezi și
 Fast and Furious (dezambiguizare)
 The Furious and the Fast